Franciaország
Tauriac, település Gironde megyében
Tauriac, település Lot megyében
Tauriac, település Tarn megyében